Editorial Suhrkamp (en alemán: Suhrkamp Verlag) es una casa editorial alemana fundada en 1950 por Peter Suhrkamp en Fráncfort del Meno. Desde 2010, la compañía tiene su sede en Berlín.

Enlaces externos 

 

Empresas de Alemania
Editoriales de Alemania